Това е списък на побратимените градове на градовете в Армения.

Ереван

Гюмри

Капан 
  Глендейл, САЩ

Източници 

Армения
Външна политика на Армения